Сухопутные войска Ирака () — один из видов вооружённых сил Республики Ирак, предназначенный для ведения боевых действий на суше.

Структура

2020 год 
 9-я бронетанковая дивизия (2 бронетанковые бригады, 2 механизированные бригады, 1 инженерный батальон, 1 полк связи, 1 бригада тылового обеспечения) 
 5-я механизированная дивизия (4 механизированные бригады, 1 инженерный батальон, 1 полк связи, 1 бригада тылового обеспечения) 
 7-я механизированная дивизия (2 механизированные бригады, 1 лёгкая пехотная бригада, 1 инженерный батальон, 1 полк связи, 1 бригада тылового обеспечения) 
 8-я механизированная дивизия (4 механизированные бригады, 1 инженерный батальон, 1 полк связи, 1 бригада тылового обеспечения) 
 10-я механизированная дивизия (4 механизированные бригады, 1 инженерный батальон, 1 полк связи, 1 бригада тылового обеспечения) 
 6-я моторизованная дивизия (3 моторизованные бригады, 1 лёгкая пехотная бригада, 1 инженерный батальон, 1 полк связи, 1 бригада тылового обеспечения) 
 14-я моторизованная дивизия (2 моторизованные бригады, 3 лёгкие пехотные бригады, 1 инженерный батальон, 1 полк связи, 1 бригада тылового обеспечения) 
 1-я лёгкая пехотная дивизия (2 лёгкие пехотные бригады) 
 11-я лёгкая пехотная дивизия (3 лёгкие пехотные бригады, 1 инженерный батальон, 1 полк связи, 1 бригада тылового обеспечения) 
 15-я лёгкая пехотная дивизия (5 лёгких пехотных бригад) 
 16-я лёгкая пехотная дивизия (2 лёгкие пехотные бригады) 
 17-я лёгкая пехотная дивизия специального назначения (4 лёгкие пехотные бригады, 1 инженерный батальон, 1 полк связи, 1 бригада тылового обеспечения) 
Также имеются три бригады специального назначения, одна лёгкая пехотная бригада, одна бригада рейнджеров.

Авиация Сухопутных войск Ирака состоит из:
 1 ударная вертолётная эскадрилья на Ми-28НЭ;
 1 ударная вертолётная эскадрилья на Ми-35;
 3 ударные вертолётные эскадрильи на Bell T407, H135M;
 1 вертолётная эскадрилья на UH-1H Huey II;
 3 эскадрильи на Ми-17, Ми-171Ш;
 1 разведывательная эскадрилья на SA342M Gazelle;
 2 учебные эскадрильи на Bell 206, OH-58C Kiowa;
 1 учебная эскадрилья на Bell 205 (UH-1H Huey II);
 1 учебная эскадрилья на Ми-17.

Знаки различия 

Ссылка.

Генералы и офицеры

Рядовые и младший командный состав

Вооружение и военная техника  
Данные на 2020 год.

См. также 
 Вооружённые силы Ирака
 Военно-воздушные силы Ирака

Примечания